Northwest Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Northwest Township (Arkansas)
 Northwest Township (Indiana)
 Northwest Township (Missouri)
 Northwest Township (Dickey County, North Dakota)
 Northwest Township (Kidder County, North Dakota)
 Northwest Township (Ohio)

Siehe auch:
 Northwest Angle, Minnesota